El término Navy Moves puede referirse a los siguientes artículos:

  Navy Moves: Al antiguo juego desarrollado por Dinamic Software para máquinas de 8 bits. 
  Navy Moves: Al remake del anterior aún en desarrollo para PC y con modalidad P2P.